Tar Mihály (1775–?) magyar nyelvtanító
 Tar Mihály (?) táncpedagógus
 Tar Mihály (1953–2023) sportvezető, a Magyar Szumó Szakszövetség társelnöke 
 Tar Mihály (1964) újságíró, stúdióvezető 
 Tar Mihály (1969) cselgáncsozó
 Tar Mihály (?) építészmérnök